Burgstelle Schlösschen bezeichnet folgende ehemalige Befestigungsanlagen:
Burgstelle Schlösschen (Tiefenort)
Burgstelle Schlösschen (Bad Salzungen)
Burgstelle Schlösschen (Unterrohn)
Burgstelle Schlösschen (Ohrdruf)